Супутник: — поняття, що може мати наспутні значення :

Астрономія, астронавтика 
 Супутник — небесне тіло, яке рухається навколо планети або зірки
 Штучний супутник — штучний супутник, об'єкт поміщений на орбіту Землі чи іншого небесного тіла зусиллям людини
 Супутник — перша серія радянських штучних супутників Землі
 Супутник-2 — другий космічний апарат, запущений на орбіту Землі, і перший апарат з живою істотою на борту, собакою Лайкою 
 Супутник-3 — четвертий радянський штучний супутник Землі, третій радянський, запущений полегшеною модифікацією ракети-носія Р-7 (Супутник-3)
 Супутник зв'язку — штучний супутник Землі, спеціалізований для ретрансляції радіосигналу між точками на поверхні землі 
 Метеорологічний супутник — штучний супутник Землі, в програму роботи якого входить спостереження за станом нижнього шару атмосфери
 Навігаційний супутник — штучний супутник Землі, призначений для забезпечення навігації у просторі
 Супутник — ракета-носій розроблена на базі міжконтинентальної балістичної ракети 8К71 (Р-7)
 Супутник Дайсона — Харропа — проєкт космічного апарату для генерації енергії з використанням сонячного вітру

ЗМІ 
 Sputnik — російське державне «новинне агентство», філія компанії RT

Хімічна технологія 
 Супутник (технологічний трубопровід) — допоміжний трубопровід для обігріву технологічного трубопроводу

Спорт 
 Супутник — професіональний футбольний клуб з м. Речиця, Білорусь 
 Супутник — хокейний клуб з м. Нижнього Тагілу, Росія
 Супутник — футбольний клуб з м. Полтави 
 Супутник — футзальний клуб з м. Херсон 
 Супутник Хорол — мотобольна команда з м. Хорол Полтавської області

Організації 
 Супутник — бюро міжнародного молодіжного туризму в СРСР

Готелі 
 Супутник — готель у Львові
 Супутник — готель в Москві
 Супутник — готель в Санкт-Петербурзі
 Супутник — готель в Мінську

Парки 
 Парк «Супутник» — парк у Солом'янському районі Києва

Кінотеатри 
 Супутник — кінотеатр в Києві
 Супутник — кінотеатр в Дніпропетровську
 Супутник — кінотеатр в Херсоні
 Супутник — кінотеатр в Москві

Нагороди 
 Супутник — щорічна нагорода від Міжнародної академії преси, яка відзначає найкращих в індустрії розваг, журналів і блогів.

Примітки

Посилання